

Унтемка — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Унтемка — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Унтемка — річка в Удмуртії, права притока Утемки

Див. також 
 Унтем
 Утемка